The Scarecrow může znamenat:

 The Scarecrow (píseň) – skladba Pink Floyd z jejich debutového alba
 The Scarecrow (album) – album projektu Avantasia
 Scarecrow (album, John Mellencamp) – album Johna Mellencampa
 Scarecrow (album, The Fellas) – album skupiny Goodfellas (The Fellas)